Алекса́ндр Ли́фшиц:
 Лифшиц, Александр Моисеевич (Володин; 1919—2001) — советский и российский драматург, поэт, сценарист.

См. также